Brita Horn kan avse:
Brita Horn (1745–1791), en svensk hovfunktionär.
Brita von Horn (1886–1983), en svensk författare, regissör och teaterledare.
Brita Horn-Heybroek (1904–1986), en svensk konstnär.